Диселенид родия — бинарное неорганическое соединение
родия и селена
с формулой RhSe,
кристаллы.

Получение 
 Нагревание стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Диселенид родия образует кристаллы
кубическая сингонии,
пространственная группа P a,
параметры ячейки a = 0,6012 нм, Z = 4,
структура типа дисульфида железа FeS
.

Примечания 

Соединения родия
родия